Фене ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ферроль. Занимает площадь 25,9 км². Население — 14092 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Museo do Humor de Fene

Муниципалитеты Ла-Коруньи
Населённые пункты Ла-Коруньи